Berberati kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Berbérati, prefekturhuvudort, Mambéré-Kadéï, 
 Berbérati Airport, flygplats, 
 Berberati (subprefektur i Centralafrikanska republiken), Mambéré-Kadéï, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar